Brvence (makedonska: Брвеница, Брвенце) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Brvenica, i den nordvästra delen av landet, 40 km väster om huvudstaden Skopje. Brvence ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Brvence är bergig. Brvence ligger nere i en dal som sträcker sig i sydostlig-nordvästlig riktning. Högsta punkten i närheten är Ceripasjina Planina,  meter över havet,  kilometer väster om Brvence. Runt Brvence är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo, 5 km norr om Brvence. 

Trakten runt Brvence består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Brvenica (kommun)